Bănești peut désigner différents lieux dans les pays de langue roumaine.

 Bănești, une commune du județ de Prahova
 Bănești, un village de la commune de Hălmagiu, județ d'Arad
 Bănești, un village de la commune de Sălcioara, județ de Dâmbovița
 Bănești, un village de la commune de Iepurești, județ de Giurgiu
 Bănești, un village de la commune de Fântânele, județ de Suceava
 Bănești, un village de la commune de Nicolae Bălcescu, județ de Vâlcea

 Bănești, une commune du raion de Telenești